Mulders ist die niederländische Variante des deutschsprachigen Familiennamens Müller. Zu Herkunft und Bedeutung siehe dort.

Namensträger 
 Hein Mulders (* 1962), niederländischer Kulturmanager
 Jean-Paul Mulders (* 1968), flämischer Autor
 Marc Mulders (* 1958), niederländischer Maler, Fotograf und Glaskünstler
 Paul Mulders (* 1981), philippinischer Fußballspieler
 Rob Mulders (1967–1998), niederländischer Radrennfahrer

Familienname
Niederländischer Personenname
Berufsname